Google Search Appliance — масштабируемое аппаратное решение, позволяющее организовать автономный внутрикорпоративный поиск по документам и информационным ресурсам компании в локальной сети.

Решение реализовано на поисковых технологиях Google, работает автономно (без необходимости подключения ко внешней сети Интернет), имеет дополнительные средства администрирования прав доступа, конфигурирования и настройки результатов поисковой выдачи.

Особенности 
 поддержка Google Analytics и Google Sitemaps
 возможность поиска информации среди различных типов файлов (HTML, PDF, Microsoft Office, всего более 220 типов файлов), по базам данных (Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase), поиск в сторонних системах управления данными (CRM, ERP, ELP)
 интеллектуальное использование синонимов (при поиске по запросу «мобильный телефон» будут также показаны результаты для запроса «сотовый телефон»)
 похожие результаты группируются для скрытия дубликатов
 результаты выдачи могут быть отсортированы по дате, или релевантности
 автоопределение языка (28 различных языков)
 локализация интерфейса для 32 разных языков
 автоматический перевод результатов поиска на странице выдачи — начиная с версии GSA 7.0
 поиск экспертов, связанных с пользовательским запросом (на страницу поисковой выдачи выводятся профили экспертов из SharePoint) — начиная с версии GSA 7.0
 настройка уведомлений о появлении новых результатов поиска с регулируемой периодичностью
 возможность фильтрации результатов поиска по языку, типам файлов, источникам информации, метатегам

Производительность 
 Модель G100 способна проиндексировать до 20 миллионов документов
 Модель G500 способна проиндексировать до 100 миллионов документов

Масштабируемость 
Для увеличения производительности несколько устройств могут быть соединены в кластер. В этом случае ограничение на количество индексируемых документов отсутствует.

Примечания 

Google
Аппаратное обеспечение Google